Dans le monde, trois partis portent le nom de Parti libéral-réformateur :
 le Parti libéral-réformateur (Roumanie) ;
 le Parti libéral-réformateur (Moldavie) ;
 le .